Mirauda è il nome comune del rettile Hierophis viridiflavus   
 Punta Mirauda è una montagna delle Alpi liguri